Les Marango sont une famille patricienne de Venise, originaire d'Altino.Ils produisirent des tribuns antiques.   

La famille s'éteint en 1376 avec un certain Giacomo, Avogador di Comun.

Les armes des Marangi sont fascé d'or et d'azur de quatre pièces.

Notes

Sources 
 Dizionario Storico-Portatile Di Tutte Le Venete Patrizie Famiglie, G.Bettinelli, Venezia, 1780.
 Nouvelle relation de la Ville et République de Venise, Casimir Freschot, Utrecht, 1709, éd.Guillaume Van Poolsum.
 Repertorio Genealogico delle Famiglie confermate nobili e dei titolati nobili esistenti nelle provincie Venete, Francesco Schröder, Venise, 1830, typografia Alvisopoli.
 Saggio sulla Storia Civile, Politica, Ecclesiastica e sulla Corografia e Topografia degli Stati della Reppublica di Venezia ad uso della Nobile e Civile Gioventù, Ab. D. Cristoforo Tentori Spagnuolo, Venise, Éd. Giacomo Storti, 1785.
 Famiglie Patrizii Venete ()

Famille noble italienne
Famille de la république de Venise
Patronyme italien